Егоровка — река в России, протекает в Волгоградской области. Устье реки находится в 45 км по левому берегу реки Вязовка. Длина реки составляет 13 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Терса, речной подбассейн реки — Бассейн прит-в Дона м/д впад. прит-в Хопра и Северского Донца. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 05010300212107000008831.

Примечания 

Бассейн Терсы (притока Медведицы)
Реки Еланского района
Реки Руднянского района Волгоградской области